Финал Кубка Испании по футболу 1982/1983 состоялся 4 июня 1983 года. «Барселона» в Эль-Класико оказалась сильнее мадридского «Реала» со счётом 2:1.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1983
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Реал» Мадрид
События 4 июня
Июнь 1983 года
Спорт в Испании в 1983 году
Спортивные соревнования в Сарагосе